El nombre Diego Ramírez puede referirse a:

Lugares 
Islas Diego Ramírez, archipiélago chileno en el Pacífico sur.

Personas 
 Diego Ramírez de Arellano (¿?-1633), marino y cosmógrafo español. 
 Diego Ramírez Brenes (1992-), futbolista costarricense.
 Diego Ramírez Deschamps (1981-), exfutbolista mexicano.
 Diego Ramírez de Fuenleal (1459–1537), español, obispo de Málaga y de Cuenca.
 Diego Ramírez de Guzmán, español, obispo de Oviedo (1412-1441).
 Diego Ramírez de Guzmán, obispo de Catania, Lugo y Gran Inquisidor (?-1508)
 Diego Ramírez de Haro (c.1520-1578), señor de Bornos, torero y tratadista taurino español.
 Diego Ramírez de Haro y Gaitán de Ayala (s. XVII), I conde de Bornos, militar español.
 Diego Ramírez de Quiñones (1470-1512), militar español en Italia.